Imavere (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Järvamaa
Imavere (Järva), een plaats in de Estlandse gemeente Järva
Imavere (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa